Номінація ( — найменування) має такі значення:

 Номінація (мовознавство) — іменування як процес співвіднесення мовних одиниць з об'єктами, що вони позначають, та увесь комплекс лінгвістичних питань, пов'язаний з цим процесом
 Номінація (культура) — категорія творів чи осіб, з-поміж яких експерти у певних галузях культури обирають найкращих, а також процес такого відбору і тематична позиція твору чи особи при присудженні нагороди на фестивалі чи конкурсі
 Номінація (ономастика) — процес присвоєння власних назв
 Номінація (топоніміка) — історія виникнення та перетворень топонімів